Чиже́вский (, , ) — фамилия польского происхождения.

Известные носители 
 
 Чижевский, Борис Александрович (1906—1987) — советский контр-адмирал, автор воспоминаний
 
 Чижевский, Герман Михайлович (род. 1928) — советский писатель-фантаст и художник-иллюстратор.
 Чижевский, Григорий Павлович (1886—1936) — Министр внутренних дел Украины.
 Чижевский, Дмитрий Иванович (1894—1977) — немецкий славист.
  (род. 1978) — российский предприниматель и банкир.
 Чижевский, Леонид Васильевич (1861—1929) — русский изобретатель-артиллерист, отец А. Л. Чижевского.
 Чижевский, Михаил Григорьевич (1896—1964) — советский учёный-почвовед, создатель и руководитель Почвенно-агрономической станции им. В. Р. Вильямса, член-корреспондент АН Белорусской ССР (1940), доктор сельскохозяйственных наук (1950), профессор (1934).
 Чижевский, Николай Прокопьевич (1873—1952) — русский учёный-металлург, академик АН СССР.
 Чижевский, Олег Тимофеевич (род. 1941) — генеральный директор ОАО «НПО „Прибор“».
 Чижевский, Павел Иванович (1860—1925) — депутат Государственной думы I созыва от Полтавской губернии.
 Чижевский, Пётр Иванович (1928—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Чижевский, Степан Васильевич (в монашестве Тихон; 1947—2018) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Ивано-Франковский и Коломыйский.
 Чижевский, Титус (1885—1945) — польский поэт-футурист, драматург, художник, литературный и художественный критик.
 Чижевский, Филипп Иванович (род. 1984) — российский дирижёр.



Другое 
 (3113) Чижевский — астероид главного пояса, открытый 1 сентября 1978 года советским астрономом Н. С. Черных.

Примечания